Ахая (ном)
 Ахая (римська провінція)